Стерлик () — украинская фамилия. Известные носители:

 Стерлик, Владимир Иванович (род. 1940) — советский гребец.
 Стерлик, Сергей (1975—2003) — украинский гребец.